Miejscowości w Polsce:
 Srogów Dolny
 Srogów Górny